Глејшер има више значења:
 Округ Глејшер (Монтана)
 Глејшер (Вашингтон)
 Глејшер (национални парк)